een verbanning uit het vaderland
emigratie, het zich vestigen buiten het vaderland

Zie ook
Expatriate